O nome Genevieve foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:
 Furacão Genevieve (1984) - furacão de categoria 3 que chegou a ameaçar o sul da Península da Baixa Califórnia.
 Furacão Genevieve (1990) - furacão de categoria 2 a oeste da costa pacífica do México. Sem danos.
 Tempestade tropical Genevieve (1996) - tempestade tropical a sudoeste da costa pacífica do México. Sem danos.
 Tempestade tropical Genevieve (2002) - tempestade tropical a sudoeste da costa pacífica do México. Sem danos.
 Furacão Genevieve (2008) - furacão de categoria 1 a sudoeste da costa do México. Sem danos.

Desambiguação